Niemcy:
 Frickenhausen – dzielnica Mellrichstadt  
 Frickenhausen – dzielnica gminy Lauben w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu
 Frickenhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Frickenhausen am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg